

Cinema 
 United We Stand – cortometraggio muto del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 United We Stand – documentario del 1942 prodotto dalla 20th Century Fox
 United We Stand – documentario del 2003 diretto da Matteo Barzini

Musica 
 United We Stand/Say a Prayer – singolo dei Brotherhood of Man del 1970
 United We Stand – album dei Brotherhood of Man del 1970
 United We Stand – album dal vivo degli Hillsong United del 2006
 United We Stand – album dei Brad del 2012
 United We Stand: What More Can I Give – concerto benefico organizzato da Michael Jackson nel 2001

Altro 
 United we stand, divided we fall – motto in lingua inglese, spesso abbreviato in United we stand